

Miejscowości w Polsce 
 Zalipie – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie lubańskim, w gminie Platerówka
 Zalipie – wieś w województwie małopolskim, w powiecie dąbrowskim, w gminie Olesno
 Zalipie – część wsi Kruszewo w województwie mazowieckim, w powiecie żuromińskim, w gminie Żuromin

Miejscowości na Ukrainie 
 Zalipie (Залип'я) – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim